Weyerbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Weyerbach (Gemeinde Weißkirchen), Ortschaft von Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Gewässer:
 Weyerbach (Baybach), rechter Zufluss des Baybaches (zur Mosel) nahe Norath, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Weyerbach (Dürschbach), rechter Oberlauf des Dürschbaches in der Gemeinde Kürten und der Stadt Overath, Nordrhein-Westfalen
 Weyerbach (Schleusenkanal Kanzem), linker Zufluss des Schleusenkanals Kanzem links der Saar nahe Wawern, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Weyerbach (Traun), rechter Zufluss der Traun (zur Donau) bei Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Weierbach
 Weiherbach